Viru (Estland), een plaats in Estland, gemeente Rõuge
Virú (stad), een stad in Peru
Virú (provincie), een provincie van Peru
Virú (district), een district van Peru